De vijfde editie van het ATP-toernooi van Winston-Salem, ook bekend als "Winston-Salem Open", werd van 23 tot en met 29 augustus 2015 gespeeld in de Amerikaanse stad Winston-Salem. De tenniswedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de campus van de Wake Forest University.

Het enkelspel werd gewonnen door Kevin Anderson. Hij won na de opgave van Pierre-Hugues Herbert bij een stand van 6-4 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Dominic Inglot en Robert Lindstedt. Zij versloegen in de finale Eric Butorac en Scott Lipsky met 6-2 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Winston-Salem
ATP-toernooi van Winston-Salem